Pablo César Aguilar (n. 1987), calciatore paraguaiano
 Pablo Aguilar Bermúdez (n. 1989), cestista spagnolo